Příjmení Valášek, přechýleně Valášková, nese více osobností:

 Horst Valášek (* 1941), bývalý český hokejový brankář a hokejový trenér
 Hubert Valášek (1949–2017) – český historik a archivář
 Jan Valášek (rozcestník) – více osob
 Jindřich Valášek (1886–1956) – český fotbalista
 Marek Valášek (* 1998) – český youtuber a influencer
 Marie Valášková (1899–???) – československá politička
 Lukáš Valášek – český investigativní novinář

Česká příjmení